Deloncle ist der Familienname folgender Personen:

 Eugène Deloncle (1890–1944), französischer Ingenieur und Politiker der extremen Rechten
 François Deloncle (1856–1922), französischer Diplomat und Sekretär der Société de Géographie
 Michel Habib-Deloncle (1921–2006), französischer Politiker, MdEP

Sonstiges:
 Deloncle-Bucht, eine nach François Deloncle benannte Bucht an der Westküste des Grahamlands, Antarktika